PRDS ist eine Abkürzung von:

 das Pitt-Rogers-Danks Syndrome, siehe Wolf-Hirschhorn-Syndrom
 Parti Républicain Démocratique et Social, eine mauretanische Partei, heute Parti Républicain Démocratique pour le Renouvellement
 Parti républicain démocratique et social, eine ehemalige französische Partei, siehe Alliance démocratique

Abkürzung